El término moto puede referirse a:

Transporte 

 Moto de agua
 Moto de nieve
 Mototaxi
 Motocicleta
 Motoneta
 Cuatrimoto
 Ciclomotor

Personas 

 Moto Blanco, dúo de DJs Ingleses de Música electrónica
 Mōto Hagio, dibujante japonesa de shōjo manga
 Motō Kimura,  biólogo matemático japonés
 Severo Moto Nsá político de oposición más importante de Guinea Ecuatorial*

Videojuegos 

 Moto Racer
 Moto Roader
 X-Moto

Otros usos 

 MOTO Talk,  función que tienen algunos celulares iDEN que permiten hacer llamadas PTT (Pulsa y habla) a otros fuera de la red iDEN
 Motorola, empresa estadounidense especializada en la electrónica y las telecomunicaciones
 Motorola Moto, marca comercial de la anterior.
 Moto Moto, personaje de Madagascar 2: Escape de África.